Łódzki Klub Sportowy – wielosekcyjny klub sportowy
 ŁKS Łódź (koszykówka)
 ŁKS Łódź (piłka nożna)
 ŁKS Łódź (piłka siatkowa kobiet)
 ŁKS Łódź (hokej na lodzie)
 ŁKS Łódź (boks)